Дијего Руиз има више значења:

 Дијего Руиз (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Дијего Руиз (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику